Джон Стерлинг Рокфеллер (; 28.10.1904—10.5.1988) — филантроп, активист за сохранение окружающей среды и -любитель.

Из семьи Рокфеллеров — внучатый племянник Джона Дэвисона Рокфеллера-старшего. По женской линии — внук инвестора и банкира .

Выпускник Школы Тафта. В 1928 году окончил Йельский университет (где был членом братства «Свиток и ключ»). С 1931 года состоял в браке с Паулой, имел двух дочерей.

Создал заповедник для популяции обыкновенной гаги на острове Кент в заливе Фанди в Канаде. В 1932 году спонсировал орнитологическую экспедицию Эрвина Штреземана на Тимор и Сумбу. Полученную в результате коллекцию изучал Эрнст Майр.

В его честь названы две птицы — Turdus poliocephalus sterlingi и Cinnyris rockefelleri (которую в 1932 году Джеймс Чэпин описал в своём труде The Birds of the Belgian Congo, Part I).

Примечания 

Выпускники Школы Тафта
Выпускники Йельского университета
Джон Стерлинг
Меценаты по алфавиту
Меценаты США
Меценаты XX века